Râul Fagu Roșu se poate referi la:

 Râul Fagu Roșu, Senetea
 Râul Fagu Roșu, Șicasău

Vezi și 
 Râul Fagu (dezambiguizare)
 Râul Făget (dezambiguizare)
 Râul Făgețel (dezambiguizare)

Toponime românești